«Странные родители» () — кинофильм.

Сюжет 
1950-е годы, пригород Массачусетса. Десятилетний мальчик по имени  замечает, что его отец , работник морга, часто приносит домой большие куски мяса. Затем из них он вместе со своей супругой и отличной домохозяйкой  готовит прекрасные блюда. Однако на вопросы Майкла откуда столько мяса родители отвечать не хотят. И тогда у мальчика возникают мрачные подозрения, которые вскоре перерастают в твёрдое убеждение о каннибализме своих родителей. Испуганный и нервный, Майкл пытается как-нибудь исправить ситуацию. Для этого он обращается к социальному педагогу в своей школе, не зная к чему это приведёт.

В ролях 
 Рэнди Куэйд — Ник Ламль
 Мэри Бет Хёрт — Лили Ламль
 Сэнди Деннис — Милли Дью
 Брайан Мадорски — Майкл Ламль
 Джуно Миллз-Кокелл — Шейла Цельнер
 Кэтрин Гроди — мисс Бакстер
 Дебора Раш — миссис Цельнер
 Грэм Джарвис — мистер Цельнер
 Хелен Карскаллен — бабушка
 Уоррен Ван Эвера — дедушка
 Уэйн Робсон — оператор в лаборатории

Награды и номинации 

Список наград приведён в соответствии с данными IMDb.

Примечания

Ссылки 
  
  
  

Фильмы ужасов 1989 года
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Канады